

Presentación previa 
La pareja croata formada por Marin Draganja y Mate Pavić son los primeros campeones del torneo tras vencer en la final a los taiwaneses Lee Hsin-han / Peng Hsien-yin.

Cabeza de serie 

  Marin Draganja /  Mate Pavić (Campeones)
 Rameez Junaid /  Frank Moser (Cuartos de final)

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Cuartos de final)
 Lee Hsin-han /  Peng Hsien-yin (Final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Yeongwol 2013